BAH steht als Abkürzung für:
 Bachelor of Arts Honours, ein akademischer Grad im Vereinigten Königreich und anderen Commonwealth-Staaten
 Bahamas (IOC-Code)
 Bahrain (UNDP-Code)
 Flughafen Bahrain (IATA-Code)
 Berliner Aids-Hilfe e. V., siehe AIDS-Hilfe #Berliner Aids-Hilfe e. V.
 Berufsakademie Hamburg
 Biologische Anstalt Helgoland
 Booz Allen Hamilton
 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller
 Bürgeraktion Hildesheim

Bah steht für:
 Bah, westafrikanischer Familienname
 Bah (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh

Siehe auch:
 Baah

Abkürzung